Sorry You're Not a Winner — другий EP британського рок-гурту Enter Shikari. Альбом був випущений 1 липня 2004 року.

Список композицій 
 Sorry You're Not a Winner – 4:19
 When a Jealous Man Finds a Gun – 4:42
 The Bearer of Bad News – 3:28
 Empty – 4:25

Джерела 
Sorry You're Not a Winner 

Альбоми Enter Shikari
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми